Сезон ФК «Рух» 2021—2022 — 2-й сезон «Руха» у Прем'єр-лізі України та 6-й в історії футбольного клубу.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

Станом на: 11 грудня 2021 року

Бомбардири 

Станом на: 11 грудня 2021 року

Сухі матчі

Станом на: 11 грудня 2021 року

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 11 грудня 2021 року

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Кубок України

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Примітки 

Сезони ФК «Рух»
Рух